Hekatostos oder Hekatostós steht für:

 das griechische Zahlwort für 100 (siehe Griechische Zahlwörter)
 (2245) Hekatostos, Asteroid des mittleren Hauptgürtels